RKO steht für
 Bahnhof Konstanz nach DS 100 Reichskassenordnung, eine frühere haushaltsrechtliche Vorschrift
 Randall Keith Orton, ein US-amerikanischer Wrestler, der momentan bei WWE unter Vertrag steht
 Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung, eine polizeiliche Behörde des Deutschen Reiches zur Zeit der Weimarer Republik
 Reichskommissariat Ostland, eine deutsche Zivilverwaltung im Baltikum und Teilen Weißrusslands während des Zweiten Weltkriegs
 Reisekostenordnung

RKO (Abkürzung für Radio Keith Orpheum) steht für folgende amerikanische Film- und Medienunternehmen:
 RKO General, Holdinggesellschaft von General Tire (1955–1981), Tochterunternehmen von GenCorp (1981–1991)
 RKO Pictures, Filmproduktions-, Filmverleih- und Kinounternehmen (1929–1957)
 RKO Pictures, Markenname für die Filmproduktionsarbeit von RKO General (1981–1987)
 RKO Pictures LLC, Filmproduktions- und Filmverleihunternehmen (seit 1989)
 RKO/Six Flags Entertainment, Unterhaltungsunternehmen (1987–1989)
 RKO Teleradio Pictures, anfänglicher Name von RKO General (1955–1959)

Abkürzung